YunOS (v překladu Cloud OS), též Aliyun OS  je v informatice název linuxové distribuce určené pro chytré telefony. Je založen na projektu Android Open Source Project (AOSP) a vyvíjí ho AliCloud, což je dceřiná firma čínské společnosti Alibaba Group.

YunOS byl vydán dne 28. června 2011 a prvním zařízením s tímto systémem byl telefon K-Touch W700. Předpokládá se, že v roce 2016 se stane v Číně druhým nejrozšířenějším systém s tržním podílem 14 %.

Vztah k Androidu 
Podle Google je Aliyun OS nekompatibilním forkem systému Android. Proto Google zabránil firmě Acer Inc. prodávat zařízení se systémem Yun OS se zdůvodněním, že je Acer členem Open Handset Alliance a souhlasil tedy s tím, že nebude uvádět na trh nekompatibilní verze Androidu. Andy Rubin, který v té době vedl divizi Androidu v Google, prohlásil, že Yun OS není součástí ekosystému Androidu, přestože používá běhové knihovny, framework a další různé nástroje pocházející z Androidu.

Firma Alibaba nesouhlasila s tím, že by Yun OS byl verzí Androidu.

Přesto Aliyun app store obsahuje zejména pirátské verze aplikací pro Android včetně mnoha od firmy Google.

Reference

Související články 
 Android (operační systém)

Cloud computing
Operační systémy pro mobilní zařízení
Linuxové distribuce